Trnava puede referirse a:
Trnava, ciudad de Eslovaquia.
 Trnava (Croacia), municipio de Croacia en el condado de Osijek-Baranya.
 Trnava (Gornji Bogićevci), localidad de Croacia en el condado de Brod-Posavina.
 Trnava (río), río de Croacia afluente del Mur.
 Trnava Cabunska, localidad de Croacia en el condado de Virovitica-Podravina.